Krzysztof Sokołowski (zm. 1580/1) – starosta rogoziński
 Krzysztof Sokołowski (ur. 1955) – polski tłumacz, krytyk literacki i filmowy, działacz fandomu
 Krzysztof Sokołowski – polski wokalista heavymetalowy
 Krzysztof Sokołowski (1951–2020) – polski zawodnik, trener i publicysta brydżowy